Фили́пп Миро́нов: Миронов, Филипп Абрамович (1920—1944) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Миронов, Филипп Кузьмич (1872—1921) — деятель советского казачьего движения, командарм 2-й конной армии.